Библиоте́ка:
 Библиотека — собрание книг, произведений печати и письменности, а также помещение, где они хранятся.
 Электронная библиотека — коллекция электронных документов (в том числе книг).
 Библиотека — учреждение, собирающее и хранящее книги для общественного пользования.

Названия 
 «Библиотека» — профессиональный журнал, посвящённый библиотечному делу.
 Библиотека — сборник подпрограмм или объектов, используемых для разработки программного обеспечения.
 «Библиотека» — десятая серия второго сезона американского мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».
 «Библиотека» — третий студийный альбом рэп-исполнителя Элджея (2016).

Литература